mW, MW – miliwat, megawat
 Metro Warszawskie
 Marynarka Wojenna
 megawat
 Młodzież Wszechpolska
 materiał wybuchowy
 magistrala węglowa
 "Myśl Wojskowa"
 fale średnie (ang. medium frequency)
 MW – zbiór opowiadań Waldemara Łysiaka
Modern Warfare - gra komputerowa firmy Activision